Antonio Bernardi, filosofo aristotelico e vescovo di Caserta del XVI secolo
Antonio Bernardi, politico e deputato al Parlamento della Repubblica Italiana
Antonio Bernardi, calciatore italiano